Caravaggio (schilder), een Italiaans kunstschilder uit de Barok
Caravaggio (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo
Caravaggio (film), een film over de schilder
Caravaggio (trein), een trein tussen Parijs en Milaan